

Вілямув — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Вілямув — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства